Франтишек Эдуард Когоут (; 6 марта 1889, Ческе-Будеёвице, Австро-Венгрия — 25 октября 1976, Прага) — чешский и чехословацкий  театра, кино и телевидения. Народный артист Чехословакии (1968). Лауреат Государственных премий Чехословакии (1927 и 1939)

Биография 
Бросил учёбу и начал играть в провинциальных театральных коллективах (1906—1909). В 1909—1914 годах выступал на сцене в театре Пльзеня, в 1914—1916 — в столичном театр на Виноградах. С 1916 по 1960 год — один из ведущих актёров Национального театра в Праге.

Начал снимать в 1913 году немом кино. За творческую карьеру снялся в более 70 кино- и телефильмах.

Похоронен на Вышеградском кладбище.

Награды 
 Национальная премия Чехословакии (1927)
 Национальная премия Чехословакии (1939)
 Заслуженный артист (1953)
 Народный артист Чехословакии (1968)
 Орден Труда (1963)

Избранные театральные роли 
 Павел Смердяков («Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского)
 Карл VII, дофин «Святая Иоанна» Дж. Шоу)
 Бенволио («Ромео и Джульетта» Шекспира)
 Гамлет («Гамлет» Шекспира)
 Князь Мышкин («Идиот» Ф. М. Достоевского)
 Кречинский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина)

Избранная фильмография 
  — Операция в Стамбуле
  — Расследования моей жены / Kde Aféry mé ženy — профессор Кулишек
  — Сжигатель трупов — Беттельгейм  — Хроника шута — граф  — Король королю — заместитель министра
  — Барон Мюнхгаузен — генерал Эллемене
  — Люди на льду — директор высшей музыкальной школы
  — Принцесса с золотой звездой — маршал
  — Игры и мечты — Тонда
  — 105 % алиби — инспектор
  — Война за веру: Против всех — Лефл Лазанский  — Из моей жизни — К. Сладковский, доктор
  — Ян Гус — Лефл Лазанский
  — Похищение
  — Молодые годы
  — Якорный знак — маэстро Ласкари
  — Скрипка и мечта
  — Лавина
  — Танцовщица — барон Марас
  — Турбина — Артур Фабиан, зять Уллика
  — Ночной мотылёк — пан Леопольд
  — Батальон — Фердинанд Коранда

Примечания

Ссылки 
 
 Eduard Kohout

Актёры телевидения Чехии
Актёры немого кино Чехии
Актёры кинематографа Чехии
Персоналии:Национальный театр в Праге
Народные артисты Чехословакии
Лауреаты Государственной премии Чехословакии
Похороненные на Вышеградском кладбище
Заслуженные артисты Чехословакии